Saracchi
 plurale di Saracco
 Archivio fotografico Gianni Saracchi
 Saracchi, frazione di San Martino Alfieri
 Saracchi, famosa famiglia di cristallieri